Violinsonate Nr. 1 steht für:

 Violinsonate Nr. 1 (Beethoven)
 Violinsonate Nr. 1 (Brahms)
 Violinsonate Nr. 1 (Steinbauer)